Heinrich Landis ist der Name folgender Personen:

*Heinrich Landis (Unternehmer, 1833), Schweizer  Kaufmann und Politiker (Liberale)
Heinrich Landis (Unternehmer, 1879), Schweizer Elektrotechniker und Unternehmer